Німрод ( — букв. «Повстаньмо») — в П'ятикнижжі, агадичних переказах та легендах Близького Сходу герой, воїн-мисливець і цар; епонім міста Німруд.

Також Німрод може означати:

Персоналії 
 Німрод Антал — американський режисер та актор угорського походження;
 Німрод Шапіра Бар-Ор (Nimrod Shapira Bar-Or) (* 1989) — ізраїльський плавець

Топоніми 
 Німрод — гірський льодовик в Трансантарктичних горах (Антарктида)
 Німрод — місто в окрузі Водена, штат Міннесота, США
 Німрод — мис острова Земля Олександри
 Німрод — мошав в північний окрузі на Голанських висотах (Ізраїль)
 Німрод — острови-примари в південній частині Тихого океану

Інше 
 Німрод (прискорювач) — 7-ми ГеВ протонний синхротрон, що діяв у лабораторії Резерфорда-Еплтона до 1978
 Німрод — судно, яке брало участь в одній з перших антарктичних експедицій під керівництвом Ернеста Генрі Шеклтона.
 40.M. «Німрод» — угорська САУ часів Другої світової війни
 Nimrod — комп'ютер 1950-х років
 Nimrod — мова програмування
 Nimrod — альбом групи Green Day
 «Nimrod» — ізраїльська тактична ракета класів «повітря-земля» та «земля-земля».
 «Nimrod» — британський турбореактивний літак морської радіоелектронної розвідки
 Німрод (скульптура) — статуя, створена ізраїльським скульптором Іцхаком Данцігером
 Фортеця Німрод — середньовічна фортеця на території держави Ізраїль